MOPP steht für:
 Means of Patient Protection, Anforderungen an die Sicherheit von Patienten und medizinischem Personal als Anwender elektrischer und elektronischer Geräte
 Moral Philosophy and Politics, wissenschaftliche philosophische Zeitschrift
 MOPP (Chemotherapie), Kombinations-Chemotherapie zur Behandlung der Hodgkin-Krankheit

Mopp steht für:
 Mopp, mechanisches Gerät zur trockenen Reinigung glatter Fußböden

Mopp ist der Spitzname folgender Personen:
 Max Oppenheimer (Maler) (1885–1954), österreichischer Maler

Siehe auch:
 MOP
 Mob (Begriffsklärung)
 Wischmopp

Abkürzung